Gromada Brzezinka steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Brzezinka (Powiat Gliwicki)
 Gromada Brzezinka (Powiat Oleśnicki)
 Gromada Brzezinka (Powiat Oświęcimski)